Comatose kan avse:

 Comatose (album) – ett album av Skillet
 Comatose (låt av Front Line Assembly) – den låt av Front Line Assembly från 1998